Pålträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pålträsket, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (1,59 km²)
Pålträsket, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (12,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn